Le Wisconsin est un État des États-Unis d'Amérique.
 Le Wisconsin est la rivière éponyme de cet État.
 L' est un nom de navire de la marine américaine.
 Le Wisconsin est un test neuropsychologique.
 Le Wisconsinien est la dernière glaciation en Amérique du Nord.
 Le traité de Wisconsin met fin le  à la guerre des Mille Jours, guerre civile colombienne.